Le terme de transformisme fait référence à plusieurs concepts :
 transformisme (art), désigne l'art scénique consistant à la personnification de rôles féminins par des interprètes masculins ;
 transformisme (magie), désigne la technique scénique de changement rapide de costume ;
 Transformisme (biologie), est une théorie appelée aussi « transmutation des espèces » ;
 transformisme (politique), pratique consistant à réaliser des coalitions à l'intérieur d'un parlement.